

Монтіселло — місто, штат Арканзас
 Монтіселло — місто, штат Флорида
 Монтіселло — місто, штат Джорджія
 Монтіселло — місто, штат Іллінойс
 Монтіселло — місто, штат Індіана
 Монтіселло — місто, штат Айова
 Монтіселло — місто, штат Кентуккі
 Монтіселло — місто, штат Мен
 Монтіселло — місто, штат Міннесота
 Монтіселло — місто, штат Міссісіпі
 Монтіселло — місто, штат Юта
 Монтіселло — місто в окрузі Лафаєтт, штат Вісконсин
 Монтіселло — селище, штат Міссурі
 Монтіселло — селище, штат Нью-Йорк
 Монтіселло — селище в окрузі Ґрін, штат Вісконсин
 Монтіселло — переписна місцевість, штат Луїзіана

Див. також 
 Монтічелло